Essex County (Massachusetts)
 Essex County (New Jersey)
 Essex County (New York)
 Essex County (Vermont))
 Essex County (Virginia)